Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bernard Mignot che ha battuto in finale Jiří Hřebec 6-1, 6-0, 0-6.

Teste di serie 

 Jan Kodeš (semifinali)
 Andrés Gimeno (quarti di finale)

 Jiří Hřebec (finale)
 Harald Elschenbroich (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1974